Termenul „Cinteză” se poate referi la:

Cinteză (Fringilla Colebs) pasăre migratoare de talie mică
Mircea Cinteză medic și om politic român

Nume de familie românești